IL, Il ali il je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Izrael.
 poštna oznaka za Illinois, zvezno državo ZDA
 IL protokol (Internet Link protocol)
 interlevkin
 Iljušin, ruski konstruktorski biro

Glej tudi 

Kratice